Опара — может означать:

 Опара — полуфабрикат хлебопекарного производства.
 Опара — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.

Фамилия 
 Опара, Айк (род. 1989) — американский футболист.
 Опара, Владимир Алексеевич (род. 1952) — советский и российский художник.
 Опара, Ежи (род. 1948) — польский гребец-каноист.
  (род. 1963) — нигерийский политик от Народно-демократической партии.
 Опара, Степан (ум. 1665) — гетман Войска Запорожского в 1665 году.
 Опара, Чарити (род. 1972) — нигерийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.

Сдвоенные фамилии
 Опара-Томпсон, Кристи (род. 1971) — нигерийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.